Шава́н ():

Персоналии 
 Шаван, Аннетте (; род. 1955) — немецкий политик, федеральный министр образования и исследований Германии в 2005—2013 годах

Топонимы 
 Шаван — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Шаван — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шаван — коммуна во Франции, департамент Дром
 Шаван — коммуна во Франции, департамент Шер
 Шаван — коммуна во Франции, департамент Юра

См. также 
 Шаван-ле-Гран — коммуна во Франции, департамент Территория Бельфор
 Шаван-сюр-л’Этан — коммуна во Франции, департамент Верхний Рейн
 Шаван-сюр-Рейсуз — коммуна во Франции, департамент Эн
 Шаван-сюр-Сюран — коммуна во Франции, департамент Эн